Эмеше Сас (; ) — венгерская фехтовальщица на шпагах, чемпионка летних Олимпийских игр 2016. Призёр чемпионатов мира по фехтованию 2005, 2006, 2010 и 2013 годов, многократный призёр чемпионатов Европы. Обладатель Кубка мира по фехтованию 2010 и 2014 годов.

Ссылки 
 
 Профайл

Фехтовальщики Венгрии
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года